Ritorno al futuro – film del 1985
Ritorno al futuro – trilogia di film
Ritorno al futuro – serie animata del 1991